Opalia bullata är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Opalia bullata ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
bullata